Суперкубок Англії з футболу 1979 — 57-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 серпня 1979 року між чемпіоном Англії «Ліверпулем» та володарем кубка країни «Арсеналом».

Матч

Деталі

1979
Англія
Серпень 1979
1979 в англійському спорті